Устиано́вич — фамилия. Известные носители:
 Устиянович (Устианович), Корнилий Николаевич (1839—1903) — украинский иконописец и художник.
 Устианович, Николай Леонтьевич (1811—1885) — галицкий будитель, поэт, общественный и политический деятель, отец Корнилия Устиановича.